Шаховский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Павловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шахи.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1559 человек, в том числе 750 мужчин и 809 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1620 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Шахи.

Примечания 

Сельские поселения Павловского района Алтайского края